Il doppio del torneo di tennis Orange Warsaw Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrici Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez che hanno battuto in finale Åsa Svensson e Rita Grande 7-5, 6–1.

Teste di serie 

 Virginia Ruano /  Paola Suárez (campionesse)
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

 Åsa Svensson /  Rita Grande (finale)
 Silvia Farina /  Karina Habšudová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Orange Warsaw Open 2000